Rafael Quintero (1940–2006) – amerykański agent CIA pochodzenia kubańskiego
 Rafael Caro Quintero (ur. 1952) – meksykański przestępca, handlarz narkotyków, współtwórca kartelu z Guadalajary
 Rafael Quintero (ur. 1994) – portorykański skoczek do wody